

Ismertető 

Michael próbál Westmoreland bizalmába férkőzni, hogy az később beszálljon a pénzével. Mivel 60 éves, és még 60 év letöltendő szabadságvesztése van, nyilvánvaló, hogy szökésen kívül más módon nem juthat ki. Lázongás van készülőben faji alapon a fehérek és a feketék között. A WC lefolyóját elzárják, ekkor tudja meg Michael, hogy ez a cellaátvizsgálások kezdetét jelenti. Próbálják kidobni a rácson a tiltott tárgyakat, de Sucre kését Michaelnél találják meg, viszont Pope utasítására Sucre kerül magánzárkába. Bellick felettébb gyanúsnak találja, hogy az igazgató miért védi Michaelt, aki iránti az ő ellenszenve egyre fokozódik.

Lincoln és Michael beszélgetése alapján kiderül, hogy az orvosi szoba fontos szerepet játszik a szökésben. A cukorbetegség ürügyén be tud menni, az ehhez szükséges gyógyszert a börtön "patikusa", Golyó szerzi meg neki.

Az udvaron Michael egy padból egy csavart szeretne kicsavarni, azonban találkozik Zsebessel, aki választás elé állítja: vagy a ferde hajlamait szolgálva folyamatosan a zsebét fogja az udvari sétakor és a börtönfolyosókon, vagy gyorsan eltűnik. Az utóbbit választja. A következő kísérletnél Zsebes elveszi tőle a csavart. A csavar nagyon fontos eleme a szökésnek, ezért bemegy Zsebes cellájába, és amikor megkérdezi, mit keres a cellában, azt mondja, beszállna közéjük. Ezt rossz néven veszi Golyó, aki emiatt nem adja oda a kért gyógyszert, a Pugnac-ot.

Sucre a magánzárka miatt nem tudja felhívni kedvesét a születésnapján, akit Hector igyekszik megingatni Sucre iránti érzelmeiben.

Bellick "Schweitzer Allen 11121147" feliratú feljegyzést talál Scofield cellájában, de nem jön rá, mit jelenthetnek a szavak és a számok.

Abruzzit felkeresik régi üzletfelei, tájékoztatják a Fibonaccit érintő eseményekről és figyelmeztetik, hogy ha nem szerzi meg a rá vonatkozó információkat, rosszul járhat.

Veronica kutakodása során Lincoln ügyvédjétől megkapja az eredetileg csak zárt ajtók mögött lejátszott, a gyilkosságot rögzítő videókazetta másolatát. Amikor ezt említi Lincolnnak, az azt feleli, hogy amikor ő odaért, Steadman már halott volt. Kiderül, hogy Crab Simmons, aki tanúskodhatott volna az ügyben, meghalt, Veronica csak a barátnőjével találkozik kétszer. Tőle mindössze annyit sikerül megtudni, hogy szerinte is ártatlan Lincoln, és nem a valódi gyilkost zárták börtönbe, aki pedig ezen változtatni próbál, azt megölik. Az esti sorakozónál kitörő zavargásban Michael Zsebes "hálótársával" kerül összetűzésbe, akitől el tudja venni az ominózus csavart, mielőtt rátamad egy fekete, és halálos sebet ejt rajta. Zsebes úgy látja, hogy Michael a gyilkos, és bosszút esküszik. Golyó pedig, látván az eseményeket, barátibb hangot üt meg Michaellel, és odaadja a kért gyógyszert. Éppen az utolsó pillanatban ahhoz, hogy az orvosi vizsgálat a kívánt eredményt adja, a 100 mg/dl helyett 180-at mutat, emiatt a doktornő úgy gondolja, hogy Michael cukorbeteg. A megszerzett csavarból némi csiszolás után a cella mosdójának szerelésére használható kulcs lesz.

Bellick egy fészerbe vezeti Michaelt, ahol Abruzzi csapata várja őt. Megfenyegetik, ha nem adja ki Fibonacci tartózkodási helyét, levágják két lábujját. Michael kénytelen hallgatni, mert ha beszél, őt is eltennék láb alól…

A szökés epizódjai